Комягино — название населённых пунктов:

Россия 
 Комягино — деревня в Жирятинском районе Брянской области.
 Комягино — село в Трубчевском районе Брянской области.
 Комягино — село в Пушкинском районе Московской области.
 Комягино — деревня в Вяземском районе Смоленской области.
 Комягино — деревня в Холм-Жирковском районе Смоленской области.
 Комягино — посёлок в Холм-Жирковском районе Смоленской области.